Sørensen kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin V. Sørensen
 William Sørensen
 Henrik Lauritz Sørensen

Robotskapade auktorsförkortningar